Ча́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чашин, Юрий Петрович (род 1940) — советский футболист.
 Чашин, Николай Николаевич (род. 1974) — епископ Русской православной церкви.
 Чашин, Сергей Николаевич (род. 1972) — епископ Русской православной церкви.